Се́льское поселе́ние «Иволги́нское» — муниципальное образование в Иволгинском районе Бурятии.

Административный центр — село Иволгинск. Включает 8 населённых пунктов.

География 
На востоке МО сельское поселение «Иволгинское» граничит с МО СП «Нижневолгинское», на северо-востоке — с МО СП «Гурульбинское». С севера, по водоразделу Хамар-Дабана, поселение граничит с Кабанским районом республики. На западе и юго-западе к поселению примыкают земли МО СП «Гильбиринское» и МО СП «Оронгойское». На юге река Селенга является естественной границей и поселения, и Иволгинского района с Тарбагатайским районом Бурятии.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Иволгинского района
Сельские поселения Бурятии